Trichothecium är ett släkte av svampar. Trichothecium ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Trichothecium